Svanebo ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Svanebo (* 1984), schwedischer Skilangläufer
 Andreas Svanebo (* 1983), schwedischer Triathlet und Skilangläufer